Distrito Capital ( für „Hauptstadtbezirk“) bezeichnet:

Bogotá, Distrito Capital (D.C.) in Kolumbien
Asunción, Hauptstadt Paraguays
Distrito Capital (Venezuela)